Дублянська вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.
 Дублянська Галина Миколаївна (нар. 4 грудня 1941, Стара Русса) — російський і український карстознавець.